«Полина» () — французский художественный фильм 2016 года, режиссёров Валери Мюллер и Анжелена Прельжокажа. Сюжет основан на графической новелле «Polina» . Фильм был показан в рамках программы показов Венецианские Дни на 73-м Международном Венецианском Кинофестивале.
Сюжет фильма повествует о жизни балетной танцовщицы Полины: о её детстве, взрослении, юности и непростой взрослой жизни в балете.

В ролях 

  — Полина
 Вероника Жовныцка — Полина в возрасте 8 лет
 Жюльет Бинош — Лирия Эльсаж
 Алексей Гуськов — Божинский
  — Карл
 Нильс Шнайдер — Адриен
  — Антон
 Ксения Кутепова — Наталия
 Серхио Диас Веласкес — Серхио

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы Франции 2016 года
Фильмы-драмы Франции
Танец в кино и на телевидении
Экранизации литературных произведений
Дебютные фильмы кинорежиссёров